Ulanqab eller Ulaan Chab (Forenklet kinesisk: 乌兰察布; traditionel kinesisk: 烏蘭察布; pinyin: Wūlánchábù; mongolsk: ; transkription: Ulaγančabu) er en by på præfekturniveau i Indre Mongoliet i Kina. Det administrative centrum er Jining, som tidligere var en by på amtsniveau. Enheden blev gjort til bypræfektur den 1. december 2003.

Ulanqab har et areal på 54.491 km², og en befolkning på 2.870.000 mennesker, med en tæthed på 53 indb./km² (2007). Præfekturet grænser til Hohhot i vest, Mongoliet i nord, Xilin Gol i nordøst, Hebei i øst og Shanxi i syd.

Ulanqab har i Jining et katolsk bispesæde, hvis nybyggede domkirke, Vår Frue af Rosenkransen (indviet i oktober 2007), er en seværdighed på grund af sine mongolske jurte-formede klokketårn. Missionæren og mongologen pater Evariste Huc kaldte Ulaan Chab for Chaborte i sine skrifter.

Administrative enheder 
Bypræfekturet Ulanqab har jurisdiktion over et distrikt (区 qū), ett byamt (市 shì), 5 amter (县 xiàn) og 4 bannere (旗 qí).

Bypræfekturer i Indre Mongoliet